Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Sydney Tennis Classic 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 9. und 10. Januar 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Sydney